Bossio puede hacer referencia a:

 Ángel Bossio, futbolista argentino.
 Carlos Bossio, futbolista argentino.
 Diego Bossio, economista argentino.
 Edmundo Bossio, político ecuatoguineano.
 Miguel Bossio, futbolista uruguayo.
 Sara Bossio, jueza uruguaya.